Gilbert River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Gilbert River (Golf von Carpentaria), Fluss zum Golf von Carpentaria in Queensland
 Gilbert River (South Australia)

in Kanada:
 Gilbert River (Labrador)

in den Vereinigten Staaten:
 Gilbert River (Oregon)